Weiche steht für:

 Weiche (Flensburg), Stadtteil von Flensburg
 ETSV Weiche Flensburg, Sportverein
 Philipp Weiche (* 1972), deutscher Schauspieler

Weiche (zu weichen, ausweichen, abweichen) steht für:
 Ausweiche, eine Stelle im Verkehrsweg, die Vorbeifahrt ermöglicht
 Weiche (Verkehrstechnik), eine Einrichtung zum Wechseln der Fahrspur bei Transportmitteln
 Weiche (Bahn), eine Gleiskonstruktion zur Spurteilung und -vereinigung
 Fahrradweiche, Trennung des Radverkehrs in verschiedene Fahrtrichtungen
 Frequenzweiche, eine elektronische Schaltung, die Spannungen verschiedener Frequenzen aufteilt
 Netzwerkweiche, ein Kopplungselement, das Netzwerksegmente miteinander verbindet
 hydraulische Weiche, Bauteil der Klimatechnik zum Ausgleich von Druckdifferenzen

Weiche (von mittelhochdeutsch weichen „erweichen, weich machen“) steht für:
 das Anreichern von Getreide mit Wasser in der Malzherstellung, siehe Mälzen #Schritte der Malzherstellung
 ein Produktionsschritt in der Pelz- und Lederherstellung, siehe Wasserwerkstatt #Arbeitsgänge in der Wasserwerkstatt

Weiche bzw. die Pluralform Weichen steht für:
 die weichen Seitenteile des Unterleibs, siehe Lende

Siehe auch:
 Weich
Weicht